Ablanitsa kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Bulgarije:

 Ablanitsa (Blagoëvgrad)
 Ablanitsa (Lovetsj)
 Ablanitsa (Pazardzjik)